Juego del Año o Premio Juego del Año es un nombre que se refiere, en general, a galardones otorgados a juegos de mesa. Puede referirse más específicamente a:
 Spiel des Jahres (Juego del año en alemán), galardón anual otorgado a juegos de mesa del mundo germanoparlante desde 1978.
 Juego del Año, galardón otorgado a juegos de mesa editados en España desde 2005.